Topo – piccolo mammifero roditore della famiglia dei Muridi
 Topo – segno dello zodiaco cinese
 Topo – tipo di imbarcazione
 Topo – simbolo araldico
 Galassie Topo – due galassie spirali
 Topo – personaggio della DC Comics, alleato di Aquaman

Pagine correlate 
 Topi
 Ratto (disambigua)

Altri progetti